Роб Браун (,  10 квітня 1968, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1982 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 67-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Чикаго Вулвс», «Каламазу Вінгс», «Індіанаполіс Айс», «Фінікс Роудраннерс», «Чикаго Блекгокс», «Даллас Старс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Гартфорд Вейлерс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Входить до числа гравців, які за сезон набирали сто очок у регулярному чемпіонаті.

Загалом провів 597 матчів у НХЛ, включаючи 54 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1989.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»